Воропанов — русская фамилия. Известные носители:

 Воропанов, Алексей Александрович (род. 1981) — российский актёр.
 Воропанов, Владимир Валентинович (1954—2021) — советский и российский искусствовед, директор Вологодской областной картинной галереи (1981—2018), заслуженный работник культуры Российской Федерации (1997), председатель Вологодского клуба коллекционеров.
 

 Воропанова, Марианна Ивановна (1925—2015) — советский и российский филолог, профессор Красноярского государственного педагогического университета имени В. П. Астафьева, доктор филологических наук, специалист по иностранной литературе.

См. также 
 Воропановы
 Воропаев